Alzira – gmina w Hiszpanii
 Alzira – opera Giuseppe Verdiego